Trash est un substantif anglais qui signifie « ordures », « déchets » et par métonymie « poubelle » (aux États-Unis). Utilisé en tant qu'adjectif dans le langage courant, il qualifie une action, une œuvre, voire une personne, sale, répugnante  ou moralement malsaine.

Le terme peut aussi désigner :

Cinéma 
  est un film américain réalisé par Paul Morrissey en 1970 ;
 Trash, titre original de Favelas, film britannico-brésilien réalisé par Stephen Daldry en 2014 ;
 Trash Humpers, film d'Harmony Korine réalisé en 2009.

Musique 
 Trash,  album d'Alice Cooper sorti en 1989.
 , une boîte de nuit londonienne créée par Erol Alkan.

À ne pas confondre avec 

 Thrash, abréviation de thrash metal, sous-genre du heavy metal.